Cherif Ndiaye, né le  à Dakar au Sénégal, est un footballeur sénégalais jouant au poste d'avant-centre au Adana Demirspor, en prêt du Shanghai Port FC.

Carrière 
Joueur prometteur formé au HLM Grand Yoff FC (club de quatrième division sénégalaise fondé en 2008 par Alioune Kébé), Cherif Ndiaye attire l'attention des recruteurs européens du SCO d'Angers, du Paris FC et de Waasland-Beveren avec qui il signe finalement lors du mercato hivernal 2016-2017. Le , il fait ses débuts professionnels avec le club en remplaçant Jens Cools à la  d'un match contre le KV Ostende (défaite 0-1).

Statistiques

Références

Liens externes 

 

Naissance à Dakar
Naissance en janvier 1996
Footballeur sénégalais
Joueur de Waasland-Beveren
Joueur du HNK Gorica
Joueur du Göztepe SK
Joueur du Shanghai SIPG
Joueur de l'Adana Demirspor